Ел Дорадо има више значења:
 Ел Дорејдо (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас
 Ел Дорејдо (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Елдорадо, легендарни крај са великим богатством у злату
 Ел Дорадо (албум Шакире), албум колумбијске певачице Шакире